Котляков — російське прізвище.

 Котляков Володимир Михайлович (1931) — російський гляціолог і географ, академік Російської академії наук, директор Інституту географії РАН.